Marcel Šmejkal (* 28. prosince 1968 Domažlice) je český římskokatolický kněz, kaplan Jeho Svatosti.

Život 
Po maturitě na gymnáziu studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1990 na pražské teologické fakultě. V roce 1991 byl vyslán do Říma, kde se věnoval studiu filosofie a posléze teologie. Roku 1996 byl vysvěcen na jáhna a ustanoven k jáhenské službě ve farnosti u plzeňské katedrály sv. Bartoloměje. Dne 14. června 1997 přijal v Plzni kněžské svěcení a posléze působil jako farní vikář v Přešticích a poté v Blovicích až do roku 1999, kdy začal studovat na Papežské církevní akademii. Po jejím absolvování a získání titulu doktora kanonického práva nastoupil na podzim 2003 jako sekretář nunciatury v Tbilisi s působností pro Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. Dne 1. června 2008 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Poté Mons. Šmejkal pracoval v sekci pro vztahy se státy Státního sekretariátu Svatého stolce, kde měl na starosti střední Evropu. Následně do roku 2018 působil v Brazílii a do roku 2021 v Řecku.

V současnosti působí na jako rada na nunciatuře ve Francii.

Externí odkazy 
 Fotografie Mons. ICDr. Marcela Šmejkala (uprostřed)

Čeští římskokatoličtí duchovní
Římská kurie
Narození 28. prosince
Narození v roce 1968
Narození v Domažlicích
Žijící lidé
Muži